097  – codice che designa l'Osservatorio astronomico Wise Observatory di Mitzpe Ramon, in Israele